Потреро де ла Круз има више значења:

 Потреро де ла Круз (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потреро де ла Круз (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потреро де ла Круз (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику